Lista burmistrzów Chicago.

 !
Listy amerykańskich polityków

en:List of mayors of Chicago
id:Walikota Chicago